Az 533-as jelzésű regionális autóbusz Szolnok, autóbusz-állomás és Jászkarajenő, TÜZÉP telep között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2487-es járat 2016. december 11-étől 533-as jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 
A teljes útvonalon egy járat sem megy végig, Tiszavárkony, községháza, illetve Vezsenyt csak néhány járat érinti. Tiszajenő alsó vasúti megállóhely felől csak Szolnok felé indul és csak onnan érkezik busz.

|-
! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Szolnok, autóbusz-állomásvégállomás||41
|align=left|
|-
|1|| Szolnok, Interspar||40
|align=left|
|-
|2|| Szolnok, Jubileum tér||39
|align=left|
|-
|3|| Szolnok, Bajcsy-Zsilinszky út||38
|align=left|
|-
|4|| Szolnok, temető||37
|align=left|
|-
|5|| Szolnok, Logisztikai Park||36
|align=left|
|-
|6|| Szolnok, Megyei kórház||35
|align=left|
|-
|7|| Szolnok, Cukorgyári lakótelepvégállomás||34
|align=left|
|-
|8|| Szolnok, McHale Hungária Kft.||33
|align=left|
|-
|9|| ||32
|align=left|
|-
|10|| JV Szövetkezet||31
|
|-
|11|| Állati Fehérjefeldolgozó||30
|align=left|
|-
|12|| Tószeg, Mezőgép gyáregység||29
|align=left|
|-
|13|| Tószeg, kucorgó||28
|align=left|
|-
|14|| Tószeg, vasútállomás||27
|align=left|
|-
|15|| Tószeg, községháza||26
|align=left|
|-
|16|| Tószeg, Vörösmarty utca||25
|align=left|
|-
|17|| Tószeg, sütőüzem||24
|align=left|
|-
|18|| Tiszavárkony, bejárati út||23
|align=left|
|-
|19|| Tiszavárkony, községháza||22
|align=left|
|-
|20|| Tiszavárkony, bejárati út||21
|align=left|
|-
|21|| Tiszavárkony, újtelep||20
|align=left|
|-
|22|| Tiszavárkonyi ÁG.||19
|align=left|
|-
|23|| Vezsenyi szőlők||18
|align=left|
|-
|24|| Vezseny, gátőrház||17
|
|-
|25|| Vezseny, sportpálya||16
|
|-
|26|| Vezseny, piactér||15
|
|-
|27|| Vezseny, élelmiszer bolt||14
|
|-
|28|| Vezseny, autóbusz-forduló||13
|
|-
|29|| Vezseny, élelmiszer bolt||12
|
|-
|30|| Vezseny, piactér||11
|
|-
|31|| Vezseny, sportpálya||10
|
|-
|32|| Vezseny, gátőrház||9
|
|-
|33|| Vezsenyi szőlők||8
|align=left|
|-
|34|| Tiszajenő-Vezseny vasútállomás||7
|align=left|
|-
|*|| Tiszajenő alsó vasúti megállóhelyvégállomás||*
|align=left|
|-
|35|| Tóth tanya||6
|align=left|
|-
|36|| Jenői szőlők||5
|align=left|
|-
|37|| Várkonyi szőlők||4
|align=left|
|-
|38|| TETŐVÁR||3
|align=left|
|-
|39|| Jászkarajenő, malom||2
|align=left|
|-
|40|| Jászkarajenő, művelődési ház||1
|align=left|
|-
|41|| Jászkarajenő, TÜZÉP telepvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szolnok autóbuszvonalai